

Musica 
 Varg – gruppo musicale svedese

Persone 
 Inga Varg — architetto svedese
 Paul A. Varg – storico statunitense

Personaggi immaginari 
 Varg Veum — personaggio apparso in vari libri dello scrittore svedese Gunnar Staalesen

Pagine correlate 
 Warg